Swiss Express bezeichnet:
 Eilzustellung der Schweizerischen Post, siehe Eilzustellung #Schweiz
 Swiss Express (Zeitschrift), englischsprachige Zeitschrift
 Swiss Express (Zuggattung), ehemalige Zuggattung
 Eurobus swiss-express, ehemaliges Fernbus-Unternehmen
 ein nicht weiter verfolgtes Konzept der Swiss, siehe Swiss Global Air Lines #Gründung und erste Jahre

Siehe auch:
 SBB RABe 502 (Twindexx Swiss Express, Arbeitstitel der Bombardier)